André Luís Garcia, mais conhecido como André Luís (Porto Alegre, 31 de julho de 1979), é um ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro.

Carreira

Início 
Nascido em Porto Alegre, mas criado em Bagé, André Luís foi revelado pelo Guarany de Bagé. Jogou os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, pela Seleção Brasileira Sub-23. Em 2001, foi emprestado ao Fluminense, quando levou o time até às semifinais do Brasileirão. O zagueiro voltou ao peixe no ano seguinte.

Campeão pelo Santos 
Logo após deixar o Guarany FC (de Bagé/RS)foi campeão brasileiro pelo Santos em 2002, onde foi apelidado, juntamente com o outro zagueiro santista, Alex, como as "Torres Gêmeas" pois somente um avião para passar por eles. Foi novamente campeão brasileiro pelo Santos no ano de 2004, transferindo-se para o Benfica, de Portugal, após o fim do campeonato.

Queda de rendimento 
No Benfica, André Luís não foi bem pelo time português, indo defender o Olympique de Marselha em junho de 2005. Aos 31 de agosto de 2006, foi anunciado pelo Cruzeiro, que comprou 40% de seus direitos federativos por 350 mil euros. Contudo, também não rendeu o suficiente no time mineiro devido a uma suspensão e acabou sendo negociado, no fim de 2007, com o Botafogo para defender o clube na temporada de 2008.

Botafogo 
André Luís estreou pela equipe contra Volta Redonda no Engenhão pelo Campeonato Carioca, teve uma boa atuação. Na partida seguinte, contra o Duque de Caxias, marcou seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, na goleada de 4 a 1. André Luís também atuou no clássico contra o Flamengo, no qual ajudou a equipe voltar a vencer o rival após 14 jogos.

O zagueiro tornou-se titular com seus gols e boas atuações, aproveitando a ausência de Ferrero, que estava resolvendo problemas particulares na Argentina. Fez um gol contra o Ríver-PI na vitória por 2 a 0, que classificou o Botafogo às oitavas-de-final da Copa do Brasil de 2008.

Prisão dentro de campo 
Pela quarta rodada do Brasileiro de 2008, em partida contra o Náutico, André Luís envolveu-se numa das maiores confusões de sua carreira, terminando na delegacia. Após receber cartão amarelo por reclamação pela grande violência exercida pela equipe pernambucana, André Luís cometeu falta por trás em Ruy, e foi expulso. Ao sair de campo, inconformado, o zagueiro chutou uma garrafa de Gatorade, que teria acertado um ou mais torcedores, e mostrou os dedos médios da mão para a torcida adversária e dirigiu-se ao banco de reservas, o que não pode ser feito após uma expulsão. Logo, André Luís foi repreendido por uma aspirante a oficial da Polícia Militar de Recife por ordem do juiz. Ela tentou acompanhá-lo ao vestiário e em seguida dar voz de prisão devido aos delitos cometidos perante a torcida, o jogador impediu-a e fugiu, passando a ser perseguido por uma série de policiais dentro de campo. O jogo foi interrompido já que os atletas do Botafogo se juntaram ao zagueiro e confrontaram a polícia. Em seguinda, apoiado por Fábio, Renan e pelo amigo e jogador do Náutico, Paulo Almeida, André Luís dirigiu-se para a porta do vestiário, que estava trancada. A policial que tentava exercer sua autoridade queria prender o jogador por desacato e pelos atos praticados contra a torcida. Como a polícia havia decidido fechar a porta do vestiário devido aos seguranças do Botafogo que queriam invadir o campo por aquele local, a mando do presidente Bebeto de Freitas, a polícia decidiu deter o jogador e retirá-lo do estádio pelo portão de saída da torcida. Bebeto de Freitas tentou ajudá-lo, alegando ser incostitucional a prisão do atleta, que "era tratado como marginal", ao invés de receber as sanções da Justiça Despotiva, como assevera a legislação brasileira, mas também foi detido por desacato a autoridade. Na delegacia, André Luís chegou a um acordo para ser liberado, comprometendo-se a doar 25 salários mínimos para o Hospital do Câncer de Recife.

Cartão amarelo para o árbitro 
Em 5 de novembro de 2008, em partida válida pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana contra o Estudiantes de La Plata inconformado ao receber o segundo cartão amarelo, após envolver-se em um princípio de tumulto com jogadores argentinos, André Luis tomou o cartão da mão do árbitro Carlos Chandía e, de cartão amarelo na mão, "puniu-o", sendo imediatamente expulso pelo assustado árbitro.

Barueri 
Após meses sem clube, devido a não conclusão da renovação de contrato com o Botafogo, André Luís acertou com o Barueri para a primeira participação do clube na Série A do Brasileirão.

São Paulo 
No final de 2009, foi contratado pelo São Paulo para a temporada de 2010. Recebeu a camisa de número 4, estreando em 20 de janeiro, pelo Campeonato Paulista, no empate por 1 a 1 contra o Mirassol. No dia 14 de março de 2010 fez seu primeiro gol com a camisa do São Paulo no estádio do Morumbi na vitória sobre o Rio Branco por 2x1, este sendo o gol da vitória São Paulina.

Fluminense 
Ainda no primeiro semestre de 2010, André Luís foi contratado pelo Fluminense para o Campeonato Brasileiro. No final do ano de 2011 foi dispensado pelo time carioca.

Jogos pela Seleção Brasileira

Títulos 
 Santos
 Campeonato Brasileiro: 2002 e 2004

 Benfica
 Liga Sagres: 2004-05

 Fluminense
 Campeonato Brasileiro: 2010

Naturais de Porto Alegre
Futebolistas do Rio Grande do Sul
Futebolistas do Santos Futebol Clube
Futebolistas do Fluminense Football Club
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Olympique de Marseille
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas do Botafogo de Futebol e Regatas
Futebolistas do Grêmio Barueri
Futebolistas do São Paulo Futebol Clube
Futebolistas da Associação Portuguesa de Desportos
Futebolistas do Boa Esporte Clube
Futebolistas do Brasiliense Futebol Clube
Futebolistas do Mogi Mirim Esporte Clube
Futebolistas do Clube Atlético Taboão da Serra
Futebolistas do Hercílio Luz Futebol Clube
Futebolistas do Clube Náutico Almirante Barroso
Futebolistas do Concórdia Atlético Clube
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-23